Ха́лид, Халед (, DMG Ḫālid) — распространенное арабское имя, означающее «вечный» или «бессмертный».

Имя 

 Халид ибн аль-Валид (592—642), один из сподвижников Пророка Мухаммада.
 Халед Хадж Ибрагим (род. 1960) — алжирский певец и музыкант.
 Халид ибн Абдель Азиз Аль Сауд (1912—1982) — король Саудовской Аравии в 1975—1982 годах.
 Халид Шейх Мохаммед (род. 1964) — организатор терактов 11 сентября 2001 года.
 Халед ибн Султан (род. 1949) — саудовский военачальник, фельдмаршал.
 Халид Буларуз (род. 1981) — нидерландский футболист марокканского происхождения.
 Халед Бей аль-Азем (1903—1965) — сирийский политический деятель.
 Халид ибн Синан — арабский доисламский пророк.
 Халид ибн Язид — известный мусульманский алхимик, живший в VII веке.
 Халед Халед — американский диджей.
 Халид бин Абдулла — старший сын короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдель Азиз ас-Сауда.
 Халид аль Харби — соратник Усамы бен Ладена.
 Халид ибн Бакмарк (705—782) — член персидской династии Баркмердидов.
 Халид эль-Масри — немецкий гражданин, похищенный ЦРУ в Афганистане
 Халед Ахмед аль-Исламбули (1955—1982) — участник убийства египетского президента Садата.
 Халид ибн Ахмад Халифах — министр иностранных дел Бахрейна.
 Халид бин Махфоуз — арабский бизнесмен, подозреваемый в связях с Аль-Каидой. 
 Халид Ясин — американский известный исламский проповедник. Ясин часто ездит по миру(побывал в более 80 стран), чтобы распространить свою веру.

Фамилия 
 Халед, Амр (род. 1967) — египетский мусульманский телевизионный проповедник и общественный деятель.
 Халид, Валид — журналист, убитый американскими солдатами в Иракской войне.
 Халид, Джемма Иосифовна (род. 1962) — российская эстрадная певица, исполнительница русского шансона, дворовой романтики, романса.
 Халид, Идхам (род. 1955) — индонезийский политический деятель.
 Халед, Лейла (род. 1944) — деятельница палестинского национально-освободительного движения, член Народного фронта освобождения Палестины.
 Халид, Мухаммад (род. 1976) — пакистанский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.
 Халид, Фаиз (род. 1980) — малайзийский космический турист.
 Халед, Хассан (1921—1989) — лидер ливанских суннитов.
 Халид, Мерадж (1916—2003)— пакистанский государственный деятель; был исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана с 1996 по 1997 год.

Прочее 
 «Халид» — фильм 2001 года режиссёра Азара Массомбаги.
 Халид — персонаж из компьютерной игры Baldur's Gate.

См. также 
 MBT 2000 («Тип 90-II» — ) — китайско-пакистанский танк, пакистанская модификация которого («Тип 90-IIM») носит название «Аль-Халид».
 Халдун

арабские имена